Chad — gíria

Chade — país da África Central

Pessoas
Chad Butler — músico neerlandês
Chad & Jeremy — dupla britânica de rock dos anos 1960

Desambiguações de antropônimos